The Monkey's Paw kan verwijzen naar:

The Monkey's Paw (verhaal) - een kort verhaal uit 1902 van de Engelse schrijver W. W. (William Wymark) Jacobs
The Monkey's Paw (1923) - een verfilming van Jacobs' verhaal uit 1923
The Monkey's Paw (1933) - een verfilming van Jacobs' verhaal uit 1933
The Monkey's Paw (1948) - een verfilming van Jacobs' verhaal uit 1948
The Monkey's Paw (2013) - een verfilming van Jacobs' verhaal uit 2013